Бер () — фамилия, переводящаяся как медведь<ref>Baer Family History  на сайте ancestry.com</ref> и топоним.

 Носители фамилии 
 Бер, Август (1825—1863) — немецкий физик.
 Бер, Алексей Борисович (1833—1893) — директор Департамента торговли и мануфактур Министерства финансов.
 Бер, Анна Александровна (род. 1989) — заслуженный мастер спорта России (подводное плавание).
 Бер, Антон фон (1849—1931) — немецкий архитектор.
 Бер, Бер-Исаак (1744—1828) — французский промышленник и общественный деятель.
 
 Бер, Брам (1951—1982) — суринамский революционер, основатель и руководитель Коммунистической партии Суринама.
 
 Бер, Вильгельм (1797—1850) — немецкий банкир и астроном-любитель.
 Бер, Вильгельм Амандус (1837—1907) — немецкий художник.
 Бер, Вильгельм Иосиф (1775—1851) — немецкий политик и публицист.
 Бер, Вильгельм Михайлович (1786 — не ранее 1848) — вице-губернатор Таврической губернии.
 Бер, Вольфганг де (род. 1964) — немецкий футболист.
 Бер, Ганс Герман (1818—1904) — немецкий ботаник, энтомолог, антрополог и врач.
 Бер, Генрих фон (1902—1983) — немецкий военачальник, генерал-майор вермахта и бундесвера.
 Бер, Георг (1666—1738) — немецкий архитектор эпохи барокко.
 Бер, Джейсон (род. 1973) — американский актёр.
 
 Бер, Жан Жорж (1902—1975) — швейцарский зоолог-паразитолог.
 Бер, Иван Михайлович (1763/1764 1842) — русский врач.
 Бер, Илья Леонидович (род. 1982) — российский публицист, телеведущий, редактор.
 
 Бер, Ишай (род. 1956) — генерал Армии обороны Израиля, 12-й Председатель Военного апелляционного суда Израиля.
 Бер, Карина (род. 1990) — немецкая гребчиха.
 
 Бер, Катя (род. 1976) — немецкая биатлонистка.
 Бер, Макс фон (, 1879—1951) — группенфюрер СС.
 Бер, Мартин — лютеранский проповедник XVII века, пастор лютеранской церкви святого Михаила в Москве.
 Бер, Маттиас (род. 1955) — немецкий фехтовальщик, рапирист.
 Бер, Михаэль (1800—1833) — немецкий поэт и драматург.
 Бер, Мишель ((1781—1843) — французский адвокат, публицист и общественный деятель.
 
 Бер, Памела (род. 1956) — немецкая горнолыжница.
 Бер, Паула (род. 1995) — немецкая актриса.
 Бер, Поль (1833—1886) — французский биолог.
 Бер, Ральф (1922—2014) — разработчик игровой видеоприставки, «отец видеоигр».
  (1902—1979) — немецкий математик.
 Бер, Рихард (1911—1963) — штурмбаннфюрер СС, комендант концлагерей Освенцим и Миттельбау.
 Бер, Сергей Эрнестович — русский генерал-лейтенант
  (род. 1964) — учёная, преподаватель, одна из судей Конституционного суда Германии.
 Бер, Эдуар (род. 1966) — французский актёр, сценарист, режиссёр и продюсер.
 Бер, Эрих (род. 1946) — западногерманский футболист-полузащитник.
 Бер, Якоб Либман (более известен как Джакомо Мейербер''; 1791—1864) — немецкий и французский композитор.

Составные фамилии 
 Бер-Глинка, Юлия Николаевна (1908—1990) — певица оперетты, хореограф.
 Бер-Гофман, Рихард (1866—1945) — австрийский романист, драматург и поэт.
 Бер-Сижель, Элизабет (1907—2005) — французский православный богослов.
 Бер-Шнабель, Тереза (1876—1959) — немецкая певица (контральто).

Топоним 
 Бер () — коммуна во Франции, департамент Алье.
 Бер () — коммуна во Франции, департамент Ду.
 Бер () — коммуна во Франции, департамент Нижний Рейн.
 Бер — озеро лагунного типа во Франции у берегов Средиземного моря.

Прочее 
 Бер — древний курляндский титулованный дворянский род.
 Бер — 33-километровый марсианский ударный кратер, расположенный на Плато Меридиана.
 Бор — в германо-скандинавской мифологии один из асов, сын первочеловека Бури и отец Одина.
  — в древнегреческой мифологии сын Македона.

См. также 
 Julius Baer Group — швейцарская банковская компания, работает с 1890 года.
 Bit Error Rate (BER)
 
 
 
  — русский аналог фамилии.

Примечания